Синаптоза́вры  — ранее выделявшийся подкласс вымерших пресмыкающихся. Синонимичный термин — эвриапсиды (Euryapsida).

Отличительная особенность представителей подкласса — одна верхняя височная яма, ограниченная теменной, заглазничной, чешуйчатой и иногда надвисочной костями. Все представители были хищными, большинство — освоивших водную стихию.

Окаменелости синаптозавров встречаются от перми до конца мела.

Классификация 
В подкласс синаптозавров в разное время включали разные таксоны. Одна из классификаций до подотряда включительно, актуальная на 1964 год, представлена ниже, в квадратных скобках дано положение таксона на июнь 2020 года по данным сайта Paleobiology Database:
 Отряд Araeoscelidia — Ареосцелидии [в подклассе диапсид]
 Подотряд Araeoscelidoidei [расформирован]
 Подотряд Trilophosauria [в инфраклассе архозавроморф]
 Подотряд Pleurosauria [расформирован]
 Семейство Pleurosauridae [в подотряде Sphenodontida отряда клювоголовых]
 Отряд Placodontia — Плакодонты [в надотряде завроптеригий]
 Подотряд Cyamodontoidei [подотряд Cyamodontoidea в отряде плакодонтов]
 Подотряд Henodontoidei [подотряд Henodontida в отряде плакодонтов]
 Подотряд Placodontoidei [надсемейство Placodontoidea в отряде плакодонтов]
 Отряд Sauropterygia — Завроптеригии [отряд или надотряд в подклассе диапсид]
 Подотряд Nothosauria — Нотозавры [отряд в надотряде завроптеригий]
 Подотряд Plesiosauria — Плезиозавры [клада или отряд в группе Pistosauria надотряда завроптеригий]

Позже, к 1986 году, в состав подкласса включали только 2 отряда: завроптеригий и плакодонтов, каждый из которых делился на два надсемейства: длинношеие Plesiosauroidea и короткошеие Pliosauroidea в завроптеригиях; похожие на черепах Cyamodontoidea и похожие на ящериц Placodontoidea в плакодонтах.

Примечания

Литература 
 
 Родственники динозавров / Пер. с англ. С. Фрейзина. —  : АСТ, 2002. — ISBN 5-17-011308-0.

Вымершие пресмыкающиеся